Кзыл-Юлдуз — название населённых пунктов в России.

 Кзыл-Юлдуз — посёлок в Асекеевском районе Оренбургской области.
 Кзыл-Юлдуз — посёлок в Азнакаевском районе Татарстана.

См. также 

 Кызыл-Юлдуз